Daniel Czekelius (1806–1871) erdélyi szász mérnök
 Daniel Czekelius (1806–1871) erdélyi szász orvos, entomológus

Jegyzetek